Mistrovství světa v plavání 2009 bylo v pořadí třináctým světovým šampionátem v plaveckých sportech. Konalo se pod záštitou Mezinárodní plavecké federace (FINA) ve dnech 17. července až 2. srpna 2009 v Římě. O místě konání se rozhodlo v roce 2005 během XI. světového šampionátu v Montrealu. Protikandidáty byly Atény, Moskva a Jokohama. Mistrovství světa se v Římě konalo podruhé, poprvé tuto akci hlavní město Itálie hostilo v roce 1994.
Šampionátu se účastnilo 2556 sportovců ze 192 zemí. Česká účast nebyla příliš úspěšná. Nejlepším výsledkem bylo osmé místo Rostislava Vítka v závodě na 25 km. V bazénových plaveckých disciplíchách se Češi do finále nedostali, do semifinále pronikla jen Simona Baumrtová v závodě na 200 m znak.

Medailové pořadí zemí

Výsledky muži

Volný způsob

50 m volný způsob 
Finále 1. srpna

100 m volný způsob 
Finále 30. července

 40.  Martin Verner 00:49,39 v rozpl.
 99.  Květoslav Svoboda 00:51,86 v rozpl.

200 m volný způsob 
Finále 28. července

 46.  Květoslav Svoboda 1:49,74

400 m volný způsob 
Finále 26. července

800 m volný způsob 
Finále 29. července

1500 m volný způsob 
Finále 2. srpna

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 27. července

 36.  Michal Rubáček 00:23,94
 56.  Martin Verner 00:24,28

100 m motýlek 
Finále 1. srpna

 22.  Michal Rubáček 00:51,99
 52.  Jan Šefl 00:52,99

200 m motýlek 
Finále 29. července

 31.  Jan Šefl 1:58,46

Znak

50 m znak 
Finále 2. srpna

 46.  Tomáš Fučík 00:26,40

100 m znak 
Finále 28. července

 39.  Tomáš Fučík 00:56,10

200 m znak 
Finále 31. července

 36.  Květoslav Svoboda 2:02,00

Prsa

50 m prsa 
Finále 29. července

 22.  Petr Bartůněk 00:27,58

100 m prsa 
Finále 27. července

 43.  Petr Bartůněk 1:01,59

200 m prsa 
Finále 31. července

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 30. července

 41.  Tomáš Fučík 2:02,60

400 m polohový závod 
Finále 2. srpna

Štafeta

Štafeta 4 × 100 m volný způsob 
Finále 26. července

 18.  Michal Rubáček, Martin Verner, Jan Šefl, Květoslav Svoboda 3:18,67

Štafeta 4 × 200 m volný způsob 
Finále 31. července

Štafeta 4 × 100 m polohový závod 
Finále 2. srpna

 20.  Tomáš Fučík, Petr Bartůněk, Michal Rubáček, Martin Verner 3:37,10

Dálkové plavání

5 kilometrů 
Finále 21. července

 17.  Jan Pošmourný 57:07,6
 20.  Jakub Fichtl 57:21,1

10 kilometrů 
Finále 22. července

 12.  Jakub Fichtl 1:52:24,0
 30.  Jan Pošmourný 1:55:17,4

25 kilometrů 
Finále 25. července

 10.  Libor Smolka 5:35:06,4

Výsledky ženy

Volný způsob

50 m volný způsob 
Finále 2. srpna

 45.  Petra Klosová 26,06
 63.  Aneta Pechancová 26,58

100 m volný způsob 
Finále 31. července

 43.  Petra Klosová 56,34

200 m volný způsob 
Finále 29. července

400 m volný způsob 
Finále 26. července

800 m volný způsob 
Finále 1. srpna

1500 m volný způsob 
Finále 28. července

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 1. srpna

 57.  Aneta Pechancová 28,18
 59.  Klára Václavíková 28,23

100 m motýlek 
Finále 27. července

 49.  Lenka Jarošová 1:01,19

200 m motýlek 
Finále 30. července

 35.  Barbora Závadová 2:14,83

Znak

50 m znak 
Finále 30. července

 24.  Klára Václavíková 29,05
 33.  Simona Baumrtová 29,19

100 m znak 
Finále 28. července

 26.  Simona Baumrtová 1:01,79
 27.  Petra Klosová 1:01,83

200 m znak 
Finále 1. srpna

 15.  Simona Baunrtová 2:10,79 v semifinále
 31.  Lenka Jarošová 2:15,79

Prsa

50 m prsa 
Finále 2. srpna

 29.  Petra Chocová 31,69
 52.  Martina Daňková 32,97

100 m prsa 
Finále 28. července

 45.  Petra Chocová 1:10,64
 51.  Martina Daňková 1:11,19

200 m prsa 
Finále 31. července

 26.  Petra Chocová 2:28,37

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 27. července

 34.  Simona Baumrtová 2:16,89
 46.  Barbora Závadová 2:19,87

400 m polohový závod 
Finále 2. srpna

 17.  Barbora Závadová 4:41,30

Štafeta

Štafeta 4 × 100 m volný způsob 
Finále 26. července

Štafeta 4 × 200 m volný způsob 
Finále 30. července

Štafeta 4 × 100 m polohový závod 
Finále 1. srpna

 15.  Simona Baumrtová, Petra Chocová, Lenka Jarošová, Petra Klosová 4:06,43

Dálkové plavání

5 kilometrů 
Finále 21. července

 11.  Jana Pechanová 57:44,3
 30.  Silvie Rybářová 59:37,8

10 kilometrů 
Finále 22. července

 10.  Jana Pechanová 2:01:50,2
 23.  Silvie Rybářová 2:02:06,5

25 kilometrů 
Finále 25. července

Synchronizované plavání

Kombinovaná sestava 
Finále 22. července

Sólo - technická sestava 
Finále 20. července

 9.  Soňa Bernardová 88,666 (semifinále)…88,666 (finále)

Dvojice - technická sestava 
Finále 21. července

 13.  Soňa Bernardová – Alžběta Dufková 87,167

Družstva - technická sestava 
Finále 19. července

Sólo - volná sestava 
Finále 23. července

 11.  Soňa Bernardová 88,166 (semifinále) … 87,833 (finále)

Dvojice - volná sestava 
Finále 24. července

 13.  Soňa Bernardová – Alžběta Dufková 88,187 (semifinále) … 86,834 (finále)

Družstva - volná sestava 
Finále 25. července

Výsledky skoky do vody muži

1 metr 
Finále 17. července

3 metry 
Finále 23. července

10 metrů 
Finále 21. července

Synchron. skoky 3 metry 
Finále 18. července

Synchron. skoky 10 metrů 
Finále 25. července

Skoky do vody ženy

1 metr 
Finále 19. července

3 metry 
Finále 21. července

10 metrů 
Finále 18. července

Synchron. skoky 3 metry 
Finále 24. července

Synchron. skoky 10 metrů 
Finále 19. července

Výsledky vodní pólo muži

Výsledky vodní pólo ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka MS  
 Výsledky na stránkách www.omegatiming.com 

2009
Plavání v roce 2009
Sport v Itálii v roce 2009
Plavání v Itálii
Sportovní události v Římě